Терки Крик има више значења:
 Терки Крик (Аризона)
 Терки Крик (Луизијана)